Сэвидж () — английская фамилия.

Известные носители 
 Севидж, Адам (род. 1967) — американский специалист по спецэффектам.
 Сэвидж, Робби (род. 1974) — валлийский профессиональный футболист.
 Сэвидж, Рэнди (род. 1952) — американский рестлер.
 Сэвидж, Фред (род. 1976) — американский актёр и режиссёр.
 Сэвидж, Энн (1921 – 2008) — американская актриса.